Симон Пруч () е австрийска състезателка по бадминтон.

Биография 
Родена е на 17 октомври 1978 г. в Бат Канстат, Западна Германия. Тя започва кариерата си на 10-годишна възраст във всички дисциплини и на 12 играе първият си регионален турнир. Десняк е. Симон е член на Атус Вайц.

Кариера 
От 1996 г. е част от националния отбор по бадминтон. . Най-добрите ѝ постижения са на 65-о и 72-ро място в световната ранглиста. Печели първата си титла в шампионат за младежи през 1995 г., когато заедно със Сабина Франк печелят първо място. Пруч има още 5 други шампионски титли на Австрия през 1996 г. и 1997 г., два сингъла, два в двойките-жени и едина в смесени двойки.

Първа титла в основни турнири по бадминтон, печели през 2000, до 2007 г. печели седем титли на сингъл и пет двойки. Тя печели Международния шампионат на Италия през 2002 и в Словения през 2009 г. Симон участва на летните олимпийски игри през 2012 г. в Лондон, където тя не е успява да премине квалификацията в групите.

Източници 
 www.olympic.org
 bwfbadminton.com

Външни препратки 
 Профил на Симон Пруч в Международната федерация по бадминтон (BWF)
 Профил на Симон Пруч във фен страницата на Международната федерация по бадминтон

Бадминтон